Christlich Demokratische Union Deutschlands (Bondsrepubliek), een politieke partij uit de Bondsrepubliek Duitsland (eerst West, daarna herenigd)
Christlich-Demokratische Union Deutschlands (DDR), een politieke partij uit de Duitse Democratische Republiek (DDR)